Benavides kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Benavides (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Benavides (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León,

USA 

 Benavides, Texas, ort, Duval County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar